Хре́нников — фамилия. Известные носители:

 Хренников, Александр Павлович (1896—1984) — русский инженер, изобретатель метода конечных элементов.
 Хренников, Тихон Николаевич (1913—2007) — советский российский композитор, педагог и общественный деятель, народный артист СССР.
 Хренников, Эдуард Александрович (род. 1973) — заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион мира.